Saint Patrick (Dominica)
Saint Patrick (Granada)
Saint Patrick (São Vicente e Granadinas)

Ver também

Desambiguações de topônimos